Der Scottish Football Association Challenge Cup (auch The Scottish Cup oder Scottish FA Cup) ist der nationale Pokalwettbewerb für Fußball-Vereinsmannschaften in Schottland und wird von der Scottish Football Association (Scottish FA oder SFA) durchgeführt und organisiert.

Der Wettbewerb startete bereits im Jahr 1873, als der FC Queen’s Park gegen den FC Clydesdale mit 2:0 gewann. Er ist damit nach dem englischen FA Cup der zweitälteste Pokalwettbewerb der Welt.

Die Begegnungen werden ausgelost und der Erstgezogene bekommt das Heimrecht. Endet eine Begegnung Unentschieden, findet mit Ausnahme der Halbfinals und des Finales ein Wiederholungsspiel bei der jeweiligen Gastmannschaft statt. Ursprünglich wurden auch für die Halbfinalspiele und das Finale Wiederholungsspiele durchgeführt, erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts verzichtete man darauf. Endet auch das Wiederholungsspiel nach regulärer Spielzeit Unentschieden, folgt eine Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen, bis ein Sieger feststeht. Die Halbfinalbegegnungen finden auf neutralem Boden – zumeist im Hampden Park – statt. Das Finale wird traditionell im Hampden Park ausgetragen, fand aber auch schon im Celtic Park und dem Ibrox Stadium statt, während der Hampden Park umgebaut wurde.

Die Endspiele im Überblick 

1Pokal nicht vergeben wegen Ausschreitungen im Wiederholungsspiel.
1aDas Spiel wurde aufgrund der schlechten Platzbedingungen abgebrochen.
2Nach Protesten beider Mannschaften wurde das Endspiel wiederholt.
3Das Spiel wurde annulliert („due to playing conditions“?).
4Nach einem erfolgreichen Protest des FC Dumbarton wurde das Spiel wiederholt.

Rangliste der Sieger 
Die ersten drei Austragungen gewann FC Queen’s Park, die nächsten drei FC Vale of Leven, die damit gleichziehen konnten. Mit der siebten Austragung gewann FC Queen’s Park erneut und war bis 1922 alleiniger Rekordsieger, dann von 1923 bis 1924 gemeinsam mit Celtic Glasgow, von 1925 bis 1962 Celtic Glasgow alleine. 1963 holten die Rangers Celtic ein, 1964 überholten sie sie, 1965 waren die beiden wieder gleich auf. 1966 und 1967 gewannen sie abwechselnd, 1969 setzten sich die Celtics wieder ab. Die Rangers holten sie dann erst 2003 wieder ein, ab 2004 waren die Celtics wieder alleine vorne.

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)
 Scottish FA Cup im Scottish Football Historical Archive (englisch)